Александра Возняк була чинною чемпіонкою, але замість цього турніру брала участь в Олімпійських іграх.

В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2012, який проходив у рамках Циклу жіночих турнірів ITF, Меллорі Бердетт здобула титул, у фіналі перемігши Джессіку Пегулу 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Менді Мінелла (1-ше коло)
  Олівія Роговська (чвертьфінал)
  Алекса Ґлетч (1-ше коло)
  Сандра Заневська (1-ше коло, знялась)

  Медісон Бренгл (1-ше коло)
  Саша Джонс (1-ше коло)
  Грейс Мін (знялась)
  Медісон Кіз (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open